Kernchen steht für

 Kernkörperchen, Fachbegriff Nucleolus in der Biologie

Kernchen
ist der Name von

 Eberhard Kernchen (* 1935), deutscher Bauingenieur, Professor an der TU Berlin und Herausgeber